Митинская — название населённых пунктов в России:

 Митинская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Митинская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Митинская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Митинская — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Митинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Нижнеслободское сельское поселение.
 Митинская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Явенгское сельское поселение.
 Митинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Митинская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Митинская — деревня в Харовском районе Вологодской области, Шапшинское сельское поселение.
 Митинская — деревня в Шатурском районе Московской области, сельское поселение Дмитровское.
 Митинская — деревня в Шатурском районе Московской области, городское поселение Шатура.
 Митинская — деревня в Шатурском районе Московской области, сельское поселение Кривандинское.
 Митинская — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Митинская — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Митинская волость
 Митинская улица
 Митенская